

Communes 
 Chassy, commune française du Cher
 Chassy, commune française de Saône-et-Loire
 Chassy, commune française de l'Yonne

Châteaux
 Château de Chassy, sur la commune de Chassy en Saône-et-Loire
 Château de Chassy, sur la commune de Montreuillon dans la Nièvre

Patronymes 
 Guillaume de Chassy, pianiste

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France